Lumumba puede hacer referencia a:
 Patrice Émery Lumumba, líder congoleño.
 Lumumba, banda argentina de reggae.
 Lumumba, cóctel español de chocolate y brandy.